Портно́в — русская фамилия и топоним.

Портнов 
 
 
 
 Портнов, Виктор Петрович (1921—2005) — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства и права юридического факультета МГУ.
 Портнов, Владимир Михайлович (род. 1940) — советский, израильский и российский театральный режиссёр.
 Портнов, Вячеслав Николаевич (род. 1942) — советский футболист, тренер.
 Портнов, Георгий Анатольевич (1928—2017) — советский и российский композитор, дирижёр.
 Портнов, Григорий Андреевич (1923—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Портнов, Евгений Константинович (род. 1988) — российский футболист, тренер.
 Портнов, Иван Борисович (1905—1966) — начальник Управления НКВД по Читинской области, генерал-майор.
 Портнов, Ларион Фёдорович (1749—1837) — российский купец, 2-й городской голова Одессы.
 
 Портнов, Николай Васильевич (род. 1958) — русский латвийский иконописец.
 Портнов, Сергей Иванович (1906—1997) — советский военачальник, генерал-майор.
 Портнов, Фома Григорьевич (1921—2008) — латвийский биофизик и физиотерапевт, доктор медицинских наук.

Портнова 
 Портнова, Зинаида Мартыновна (1926—1944) — советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные мстители», Герой Советского Союза.

Двойная фамилия 
 Портнов-Соколов, Юрий Петрович (1921—2004) — учёный-физик, ракетчик, лауреат премии имени Б. Н. Петрова.

Топоним 
 Портнов — село, Октябрьский район Оренбургской области России.

См. также 
 Портноу